Енн М. Малкагі ( , Роквілл-Сентер, Нью-Йорк, США) — колишній голова та генеральний директор корпорації Xerox. Вона була призначена генеральним директором компанії Xerox 1 серпня 2001 року, а головою правління — 1 січня 2002 року. Крім того, працювала в раді Xerox, вона була членом правління директорів Catalyst, Citigroup Inc., Fuji Xerox Co. ТОВ та корпорація Target.

Вона була обрана  «Генеральним директором 2008 року». Оголосила про вихід у відставку з посади генерального директора 21 травня 2009 року перед щорічними зборами акціонерів компанії.

Раннє життя та навчання 
Енн М. Малкагі народилася в Роквілл-Сентер (Нью-Йорк) 21 жовтня 1952 року. Вона була єдиною дочкою в сім'ї і в дитинстві відвідувала католицьку школу. Вона отримала ступінь бакалавра мистецтв з англійської мови та журналістики в коледжі Мерімаунта Університету Фордхема в Таррітауні, Нью-Йорк.

Кар'єра в Xerox 
Малкагі приєдналась до Xerox як торгова представниця на місцях 1976 року й поступово підіймалась кар'єрними сходами. З 1992 до 1995 рр. Малкагі була віцепрезидентом з питань людських ресурсів, відповідала за компенсацію, пільги, стратегію людських ресурсів, трудові відносини, розвиток управління та навчання працівників. Вона стала головним штабним директором у 1997 році та старшим віцепрезидентом корпорації в 1998 році. До цього вона обіймала посаду віцепрезидента та службовця з питань операцій з клієнтами, охоплюючи Південну Америку та Центральну Америку, Європу, Азію, Африку та Китай. Хоча вона ніколи не збиралася керувати Xerox, вона була обрана радою директорів у 2001 році. Пізніше, коли вона перебувала на посаді, наказала провести реструктуризацію, яка скоротила щорічні витрати на 1,7 мільярда доларів, скоротила робочу силу на 25 000 робочих місць і продала 2,3 мільярда доларів несекретних активів, щоб зменшити довгострокову заборгованість Xerox.

Коли вона стала генеральною директоркою 1 серпня 2001 року, ціна акцій склала 8,25 долара, а 1 січня 2002 року, коли вона стала головою, ціна акцій становила 10,05 долара. 21 травня 2009 року, в день, коли вона оголосила про вихід з посади генерального директора, ціна акцій склала 6,82 дол. США.

Малкагі очолювала ще чотири ради директорів, окрім Xerox. Вона також виступала в службі Catalyst, Citigroup, Fuji Xerox та Target Corp. Лист, надісланий акціонерам Citi 26 березня 2009 року профспілкою, Американською федерацією штатів і муніципальних службовців (AFSCME), рекомендував акціонерам проголосувати проти переобрання шести їх директорів.

Думка журналу 
«Волл-стріт джорнел» назвав її однією з 50 жінок, до якої прислухались у 2005 році, а журнал Forbes надав їй шосту позицію серед наймогутніших жінок Америки у 2005 році, а у 2009 році вона посіла 15 місце. У 2008 році вона була обрана U.S. News & World Report як одна з найкращих лідерів Америки.

Див. також 
 Жінки в бізнесі

Примітки

Посилання 
 

Уродженці штату Нью-Йорк
Випускники Фордгемського університету
Xerox
Жінки в бізнесі
Головні виконавчі директори США